Korpa može značiti:

 Korpa - spremnik pleten od pruća ili drugog materijala,
 Korpa - osušen i nariban plod kokosove palme,
 Korpa, Istvan - bivši jugoslavenski stolnotenisač.